King City (Califórnia)
King City (Missouri)
King City (Ontário)
King City (Oregon)

Desambiguações de topônimos